

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Bobki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko
 Bobki – część wsi Łodygowice woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łodygowice
 Bobki – część wsi Kamesznica woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka